Alfabet czeski () – alfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka czeskiego. Składa się z 42 następujących liter:

A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, Ch, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž.

W języku czeskim litery Q, W i X są zarezerwowane dla wyrazów pochodzenia obcego.

Wymowa poszczególnych liter

Kody ALT na czeskie znaki 

Czeski
Język czeski